

Opis 
Dionizij označuje imena poganskih bogov, kakor tudi imena več zgodovinskih oseb in svetnikov, od katerih navedimo nekatere.

Slovenska oblika imena Dionizij je Denis 
Grško-rimsko ime Dionizij (grško: Διονύσιος – Dionysios; latinsko: Dionysius)  izhaja sicer prvotno od imena traškega boga Dioniza, vendar je bilo med starimi narodi zelo razširjeno. Danes ga uporabljamo tudi v slovenščini kot moško ime Denis.

Stara Grčija in Rim 
 Dionizij Starejši, vladar v  Sirakuzah na Siciliji, ki je hotel prodati filozofa Platona (427-347 pr. n. št.) kot sužnja
 Dionizij Mlajši – sin zgoraj omenjenega vladarja (tirana)
 Dionizij iz Halikarnasa, grški zgodovinar in učitelj retorike, (okoli 60 - 7 pr. n. št.)
 Dionizij Bronasti oziroma Dionizij Halkus, (grško: Διονύσιος ὁ Χαλκοῦς) Atenski elegijski pesnik in govornik, 5. st. pr. n. št. Imenujejo ga tudi Dionizij Bronasti, ker je svetoval uvedbo bronastih novcev namesto srebrnih. 
 Dionizij Tračan, (grško: Διονύσιος ὁ Θρᾷξ) grški slovničar (170-90 pr. n. št.)
 Dionizij Cirenski, stoik filozof in matematik, živel okrog 150 pr. n. št..

Krščanski svetniki, škofje, papeži in menihi  
 Sveti Dionizij Areopagit, atenski sodnik, ki ga je spreobrnil apostol Pavel (Apd 17, 34)  in je postal škof v Atenah.
Psevdo Dionizij Areopagit (5. stoletje), ime si je vzel po omenjenem Pavlovem spreobrnjencu in atenskem škofu. starogrški filozof, teolog in cerkveni oče, živel 5./6. stoletje, v Siriji
 Sveti Dionizij Aleksandrijski, (3. stoletje), tudi Sveti Dionizij Veliki; egipčanski škof in aleksandrijski patriarh (papež)
 Papež Dionizij (259–268), pisal pismo glede pravega nauka o Sveti Trojici patriarhu Dioniziju Aleksandrijskemu.
 Sveti Denis, prvi pariški škof in mučenec, † 9. okt. 285; god praznuje 9. oktobra.

Opombe